Fernreith ist der Name folgender Orte:

 Fernreith (Feichten an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Feichten an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Fernreith (Gemeinde Gunskirchen), Ortschaft der Katastralgemeinde Grünbach von Gunskirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich